Кладбище советских солдат () — кладбище, находящееся на улице Пажёнчевской в городе Згеж, Польша. Кладбище советских солдат примыкает непосредственно к католическому кладбищу церкви святого Лаврентия, от которого оно отделено каменной стеной. На кладбище похоронены советские военнослужащие, погибшие во время боёв в Згеже и его окрестностях во время Второй мировой войны.

История 
Кладбище было основано в 1945—1946 годах. На нём было похоронено около 1285 погибших советских военнослужащих. Имена большинства похороненных не установлены.

Кладбище разделяет аллея, по обе стороны которой располагаются могилы. В конце аллеи находится обелиск с надписью на польском и русском языках:

Ссылки 
 Cmentarz żołnierzy radzieckich w Zgierzu w Ogólnopolskiej Komputerowej Bazie Cmentarzy Wojennych 

Советские воинские захоронения Польши
Кладбища Лодзинского воеводства